Goma se poate referi la:
 Paul Goma dizident anticomunist din perioada regimlui Ceaușescu.
 Goma un oraș din Republica Democrată Congo.

Nume de familie românești
Toponime